Dobra Voda este un sat din comuna Bar, Muntenegru. Conform datelor de la recensământul din 2003, localitatea are 995 de locuitori (la recensământul din 1991 erau 850 de locuitori).

Demografie 
În satul Dobra Voda locuiesc 757 de persoane adulte, iar vârsta medie a populației este de 38,3 de ani (37,2 la bărbați și 39,4 la femei). În localitate sunt 306 gospodării, iar numărul mediu de membri în gospodărie este de 3,25.

Populația localității este foarte eterogenă.

Referințe

Legături externe 

 Dobra Voda (Bar) Map — Satellite Images of Dobra Voda (Bar) (Maplandia)

Localități din comuna Bar